В одиночному жіночому розряді тенісного турніру WTA Swiss Open 1971, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1971, Гельга Мастгофф здобула титул, у фіналі перемігши Інгрід Бентцер 4-6, 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Гельга Мастгофф (Переможниця)
  Лінда Туеро (півфінал)

 Гайде Орт (чвертьфінал)
 Крістіна Сандберг (півфінал)

Основна сітка

Посилання 
 

Swedish Open